Oxygène – album Jeana Michela Jarre'a
 Oxygene – język programowania